Miha Dovžan (ur. 22 stycznia 1994 w Jesenicach) – słoweński biathlonista.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 

Słoweńscy biathloniści
Urodzeni w 1994
Słoweńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Jesenicach (mieście w Słowenii)